De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2008 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 22 juni 2008 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
Scott Redding werd de jongste coureur ooit die een Grand Prix won op de leeftijd van 15 jaar en 170 dagen. Marc Márquez werd de jongste Spanjaard ooit die op het podium stond in een Grand Prix op de leeftijd van 15 jaar en 125 dagen.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
Groot-Brittannië